Мази:

 Мази — субстанции для смазывания чего-либо или втирания в кожу. См. Мазь — мягкая лекарственная форма. Напр. Мазь Вишневского.
 Мази — коммуна в Италии, провинция Падуя, область Венеция.
  — деревня (коммуна) в Бельгии, провинция Намюр, Валлонский регион.
 Мази (или Mazis) — город в Алжире.

Фамилия 
 Мази, Анжелина Гулермовна (1935—2008) — советская и российская театральная актриса.
 Мази, Леон (род. 1959) — словенский шахматист.

См. также 
 Мази-Камурдж